Justin Kirkland, född 2 augusti 1996, är en kanadensisk professionell ishockeyforward som är kontrakterad till Anaheim Ducks i National Hockey League (NHL) och spelar för San Diego Gulls i American Hockey League (AHL).

Han har tidigare spelat för Milwaukee Admirals och Stockton Heat i AHL; Cincinnati Cyclones i ECHL samt Kelowna Rockets i Western Hockey League (WHL).

Kirkland draftades av Nashville Predators i tredje rundan i 2014 års draft som 62:a spelare totalt.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Justin Kirkland NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Justin Kirkland hockey statistics and profile at hockeydb.com

Män
Födda 1996
Levande personer
Personer från Camrose
Idrottare från Alberta
Kanadensiska ishockeyspelare
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Spelare i Kelowna Rockets
Spelare i Notre Dame Hounds
Spelare valda i NHL Entry Draft 2014
Spelare valda av Nashville Predators i NHL Entry Draft
Spelare i Milwaukee Admirals (2001–)
Spelare i Cincinnati Cyclones (ECHL)
Spelare i Stockton Heat
Spelare i San Diego Gulls (2015–)
Spelare i Anaheim Ducks